Himmelberg steht für

Orte:
 Himmelberg, Gemeinde im Bezirk Feldkirchen in Kärnten, Österreich
 Himmelberg (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern

Berge:
 Himmelberg (Öfingen) (941,2 m), Berg bei Bad Dürrheim-Öfingen, Baden-Württemberg
 Himmelberg (Melchingen) (820 m), im Zollernalbkreis bei Melchingen, Baden-Württemberg
 Himmelberg (Bayerischer Wald) (680 m), im Bayerischen Wald bei Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Himmelberg (Fränkische Alb, Huisheim) (508,7 m), in der Fränkischen Alb bei Huisheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Himmelberg (Fränkische Alb, Adelschlag) (457 m), in der Fränkischen Alb bei Adelschlag, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Himmelberg (Leinebergland) (308 m), bei Alfeld, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Himmelberg (Montabaur) (305 m), bei Montabaur in Rheinland-Pfalz
 Himmelbjerget, Berg in Dänemark
 Himmelberg Hills, Hügel im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Gebäude:
 Schloss Himmelberg in Offenberg
 Burgruine Himmelberg in der Gemeinde Himmelberg

Siehe auch:
 Himmelsberg